La Reina del Sur steht für:
 La Reina del Sur (dt. Königin des Südens (Roman)), spanischer Roman (2002) von Arturo Pérez-Reverte
 La Reina del Sur, Album (2002) von Los Tigres del Norte
 La Reina del Sur (Telenovela) (2011)

Siehe auch:
 Queen of the South
 Queen of the South (Fernsehserie)
 Königin des Südens